Il toponimo Manaure può riferirsi a diverse località:

Manaure, comune della Colombia nel Dipartimento di La Guajira
Manaure Balcón del Cesar, comune della Colombia nel Dipartimento di Cesar
Manaure, Cacicco venezuelano del XVI secolo, capo della popolazione Arawak dei Caquetios